

Musica 
 Caboto – gruppo musicale italiano

Persone 
 Giovanni Caboto – esploratore e navigatore italiano
 Sebastiano Caboto – navigatore italiano, figlio di Giovanni

Pagine correlate 
 Cabot